Cyndi Almouzni (née en 1984), chanteuse française ;
 Didier Almouzni, musicien français, membre fondateur du groupe DragonForce ;
 Geneviève Almouzni (née en 1960), biologiste française.